Volksrat steht für:

 Lettischer Volksrat, nach dem Ersten Weltkrieg in Lettland das vorläufige Parlament,
 Oberster Volksrat, nach dem Ersten Weltkrieg in Polen ein überparteiliches Komitee,
 Danziger Volksrat, andere Bezeichnung für den Danziger Volkstag
 Volksrat von Thüringen, parlamentarisches Gremium bei der Schaffung des Landes Thüringen
 Deutscher Volksrat, nach dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands ein Rat zur Ausarbeitung einer Verfassung.
 Volksrat (Syrien), das syrische Parlament
 In Großrumänien bestanden regionale Volksräte als Vertretung der deutschen Minderheit; siehe Deutsche Partei (Rumänien)
 Deutscher Volksrat (Posen), entstand nach dem Ersten Weltkrieg in der preußischen Provinz Posen
 Volksraad, Legislativorgan mehrerer Burenrepubliken sowie von Niederländisch-Indien